Выходцев — фамилия; имеет женскую форму .
 Выходцев, Григорий Алексеевич (? — 1886) — русский актёр.
 Выходцев, Иван Васильевич (1893—1971) — советский ботаник, академик АН Киргизской ССР.
 Выходцев, Пётр Созонтович (1923—1994) — русский советский литературовед, литературный критик.
 Выходцев, Юрий Фёдорович (1926—2015) — белорусский график, живописец и педагог.

